De Middenweg in Geitenkamp, Arnhem,  kent 61 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook het totaaloverzicht van gemeentelijke monumenten in Geitenkamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Middenweg